USS Dayton je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Dayton (CL-78) 
 USS Dayton (CL-105)

Dayton